Jméno Jiří Novák nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Jiří Novák (letec) (1902–1940) – český letec
 Jiří Novák (publicista) (1922–1990) – sportovní redaktor a publicista, spoluautor literatury faktu
 Jiří Novák (sochař) (1922–2010) – český sochař a restaurátor
 Jiří Novák (houslista) (1924–2010) – český houslista, primárius Smetanova kvarteta
 Jiří Novák (malíř) (1925–1994) – žák J. Kaplického (1949–1954) – specializace na duté sklo-užitná malba, jevištní a kostýmní výtvarník v divadle J.K. Tyla v Plzni
 Jiří Novák (medailér) (1927–2010) – medailér, ilustrátor, pedagog a básník
 Jiří Novák (stenograf) (* 1927) – český pedagog a stenograf
 Jiří Novák (fotbalista) (* 1945) – československý fotbalový reprezentant, hráč Teplic
 Jiří Novák (fotbalový trenér) (* 1948) – český fotbalový trenér
 Jiří Novák (horolezec) (* 1945) – český horolezec, trenér a publicista, předseda Českého horolezeckého svazu
 Jiří Novák (lední hokejista) (* 1950) – český hokejista
 Jiří Novák (politik) (* 1950) – český politik a bývalý ministr
 Jiří Novák (kytarista) (* 1952) – bluesrockový kytarista a disident, světově první autor kytarové školy pro nevidomé
 Jiří Novák (manažer) (* 1960) – generální ředitel státního podniku Lesy České republiky
 Jiří Novák (1969) (* 1969) – český fotbalista
 Jiří Novák (policista) (* 1970) – český policista, náměstek policejního prezidenta, dříve ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
 Jiří Novák (volejbalista) (* 1974) – český volejbalový reprezentant
 Jiří Novák (tenista) (* 1975) – český tenista
 Jiří Novák (fotbalista, 1978) (* 1978) – český fotbalista
 Jiří Novák (1991) (* 1991) – český herec

Složená jména:
 Jiří František Novák (1913–1993) – český hudební skladatel
 Jiří Zdeněk Novák (1912–2001) – český spisovatel, scenárista a překladatel

Rodné jméno 
 Jiří Novák je rodné jméno kytaristy Jiřího Jirmala (nar. 1925)

Související články 
 Jiří
 Novák

Reference